Alexandra Eala e Priska Madelyn Nugroho erano le campionesse in carica, ma non hanno preso parte a questa edizione poiché Nugroho ha superato i limiti d’età, mentre, nonostante fosse ancora elegibile per l’età, Eala ha saltato il torneo. 

Clervie Ngounoue e Daria Shnaider hanno conquistato il titolo battendo in finale Kayla Cross e Victoria Mboko con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Clervie Ngounoue /  Diana Shnaider (campionesse)
  Petra Marčinko /  Johanne Svendsen (semifinale)
  Yaroslava Bartashevich /  Ksenia Zaytseva (secondo turno)
  Laura Hietaranta /  Solana Sierra (primo turno) 
  Lucija Ćirić Bagarić /  Sofia Costoulas (primo turno) 
  Céline Naef /  Annabelle Xu (primo turno) 
  Anastasiia Gureva /  Elena Pridankina (quarti di finale) 
  Alexis Blokhina /  Liv Hovde (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone su itftennis.com
Tabellone su ausopen.com

Australian Open 2022